Буда () — посёлок в Чигиринском районе Черкасской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 41 человек. Почтовый индекс — 20933. Телефонный код — 4730.

Местный совет 
20933, Черкасская обл., Чигиринский р-н, с. Мельники

Памятники 
В селе, на территории музейно-этнографического комплекса «Дикий хутор», близ церкви Святого Праведного Петра Многострадального (Калнышевского) установлен первый на Украине памятник демонстрантам, погибшим в 2014 г. во время Евромайдана.

Ссылки 
 Буда на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Чигиринского района